Sakla (Hiiumaa), een dorp in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Sakla (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa